Rolf Krauss oder Rolf Krauß ist der Name folgender Personen:

* Rolf Krauß (Fußballspieler) (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Rolf Krauss (* 1942), deutscher Ägyptologe
 Rolf Krauß (* 1954), deutscher Ringer
 Rolf H. Krauss (1930–2021), deutscher Fotohistoriker